Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakouský pár Oliver Marach a Alexander Peya, který nestartoval společně. Marachovým spoluhráčem se stal italský hráč Daniele Bracciali, s nímž nestačil v úvodním kole na dvojici Jerzy Janowicz a Albert Ramos. Peya se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stala nejvýše nasazená britsko-brazilská dvojice Colin Fleming a Bruno Soares, která v boji o titul zdolala švédsko-dánský pár Johan Brunström a Frederik Nielsen, když zvládla tiebreakové koncovky obou setů 7–6(7–1) a 7–6(7–2).

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Bruno Soares (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinále)
  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2013
Tenis na Novém Zélandu v roce 2013